Detta är en lista över sjöar i Tidaholms kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Tidaholms kommun.

Lista

Tidaholms kommun
 Lista